Die Liste der Mannschaftskader der United States Chess League 2010 beinhaltet alle Spielermeldungen und Einzelergebnisse der United States Chess League 2010.

Allgemeines 

Die 16 Teams meldeten vor Saisonbeginn neun Spieler (oder zehn, sofern mindestens eine Frau gemeldet wurde). Insgesamt kamen 148 der 157 gemeldeten Spieler zum Einsatz, drei Spieler bestritten alle Wettkämpfe ihres Teams. Punktbester Spieler der Saison war Julio Becerra Rivero (Miami) mit 8,5 Punkte aus 13 Partien. Je 7 Punkte erreichten Robert Hungaski (New England) und Sergey Erenburg (Baltimore), wobei Hungaski 8 Partien spielte, Erenberg 9. Mit Marc Esserman (Boston), Trevor Magness (Chicago) und Doug Eckert (St. Louis) erreichten drei Spieler 100 %, wobei Esserman vier Partien spielte, Magness zwei und Eckert eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, CM = Candidate Master, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo (USCF): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 2010); bei Spielern ohne Elozahl wird die nationale Wertung (USCF Rating) eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste von Juli 2010; ARM = Armenien, CAN = Kanada, CRC = Costa Rica, ENG = England, GEO = Georgien, IND = Indien, ISR = Israel, MEX = Mexiko, MGL = Mongolei, NED = Niederlande, NZL = Neuseeland, PHI = Philippinen, PLE = Palästina, ROU = Rumänien, RUS = Russland, TKM = Turkmenistan, USA = Vereinigte Staaten
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 MVP: Punkte in der Wertung Most Valueable Player

New England Nor'easters

Miami Sharks

Arizona Scorpions

Boston Blitz

Chicago Blaze

Baltimore Kingfishers

New York Knights

Seattle Sluggers

St. Louis Arch Bishops

Philadelphia Inventors

Los Angeles Vibe

New Jersey Knockouts

San Francisco Mechanics

Manhattan Applesauce

Dallas Destiny

Carolina Cobras

Anmerkungen 
 Berücksichtigt sind sowohl die Wettkämpfe der Vorrunde (Regular Season) als auch die der Endrunde (Playoff).
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Weblinks 
 Spielplan und Ergebnisse auf der Homepage der USCL (englisch)

Schach 2010
United States Chess League